Zumholz steht für folgende Orte:

 Zumholz FR, ehemalige Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Zumholz (Rosenberg), den Ortsteil Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland

Zumholz ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Anna Zumholz (* 1950), deutsche Historikerin